PUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poulsbo (Stati Uniti)
 Piano Urbanistico del Litorale
 Pontificia Università Lateranense